

Sigle 
 Rotterdamse Elektrische Tram  – il principale operatore di trasporto pubblico di Rotterdam (Paesi Bassi)
 Trasferimento di energia per risonanza  – Resonance energy transfer

Artiglieria 
 Ret – abbreviazione della definizione Retrocarica, riferito alle bocche da fuoco

Astronomia 
 Ret – abbreviazione della costellazione del Reticolo

Codici 
 RET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Røst (Norvegia)

Informatica 
 RET – comando dei linguaggi di programmazione assembly (Resolution Enhancement Technology). 
 Sistema sviluppato da Hewlett-Packard per migliorare la stampa senza aumentare la risoluzione

Altro 
 RET – Retford railway station, una stazione delle ferrovie nazionali britanniche
 RET – gene